CUN Puede referirse a:

Clínica Universidad de Navarra, hospital universitario de la Universidad de Navarra situado en la localidad de Pamplona (España),  
Aeropuerto Internacional de Cancún, aeropuerto situado en la localidad mexicana de Cancún
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, institución educativa de Colombia.